Barrio de Teatinos puede hacer referencia a:

 Barrio de Teatinos de Málaga, España.
 Barrio de Teatinos de Oviedo, España.